Григо́рий (Гига) Дави́дович Лордкипани́дзе (; 19 октября 1927, Тифлис — 13 июня 2013, Тбилиси) — советский, грузинский режиссёр театра и кино. Народный артист СССР (1979).

Биография 
В 1950 году окончил режиссёрский факультет Государственного института театрального искусства (Москва) (курс А. Попова).

Работал режиссёром Вильнюсского русского театра, Горийского театра им. Г. Эристави.

В 1952—1954 и 1956—1963 годах — режиссёр, в 1964—1967 годах — директор и главный режиссёр, в 1976—1980 — художественный руководитель Тбилисского академического театра им. К. Марджанишвили.

В 1954—1956 годах — главный режиссёр Кутаисского театра им. Л. Месхишвили.

В 1963—1964 и 1971—1973 годах — главный режиссёр и художественный руководитель Тбилисского русского драматического театра им. А. Грибоедова.

В 1967—1976 годах — организатор, директор и главный режиссёр Руставского драматического театра.

С 1985 года — художественный руководитель Тбилисского театра музыкальной комедии им. Абашидзе.

Кроме того ставил спектакли в «Современнике», Театре на Малой Бронной и Театре юного зрителя (все в Москве), Тбилисском театре оперы и балета им. Палиашвили, Тбилисском государственном центральном детском театр им. Н. Думбадзе. Создатель труппы Тбилисского цирка.

Четверть века был председателем Союза театральных деятелей Грузии. Вице-президент Международной конфедерации театральных союзов.

Скончался 13 июня 2013 года в Тбилиси. Похоронен в Дидубийском пантеоне.

Звания и награды 
 Заслуженный деятель искусств Грузинской ССР (1961)
 Народный артист Грузинской ССР (1970)
 Народный артист СССР (1979)
 Государственная премия СССР (1981) — за многосерийный художественный фильм «Берега» (1977)
 Государственная премия Грузинской ССР имени К. А. Марджанишвили (1977)
 Государственная премия Грузинской ССР им. Шота Руставели
 Орден Чести (Грузия) (1996)
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден «Знак Почёта» (1958)
 Почётный гражданин Тбилиси (1996).

Постановки

Тбилисский академический театр имени К. Марджанишвили 
  — «Возвращение» С. Клдиашвили 
  — «Хозяйка гостиницы» К. Гольдони
  — «У пропасти» В. Габескирия 
  — «Живой портрет» А. Морето-и-Каванья 
  — «Гибель эскадры» А. Корнейчука
  — «Нашествие» Л. Леонова
  — «Марине» М. Бараташвили (совм. с Л. Шатберашвили)
  — «Американская трагедия» по Т. Драйзеру
  — «Я, бабушка, Илико и Илларион» Н. Думбадзе и Г. Лордкипанидзе
  — «Заря Колхиды» К. Лордкипанидзе 
  — «Остров Афродиты» А. Парниса
  — «Футболисты» по Л. Зорину  
  — «Я вижу солнце» Н. Думбадзе и Г. Лордкипанидзе

Кутаисский театр им. Л. Месхишвили 
  — «Тариел Голуа» Л. Киачели 
  — «Любовь Яровая» К. Тренёва
  — «Отелло» У. Шекспира

Тбилисский русский драматический театр имени А. С. Грибоедова 
 «Человек со звезды» К. Ветлингера
 «Одни, без ангелов» Л. Жуховицкого
 «Шаги Командора» В. Коростылёва
 «Не бойся, мама!» по Н. Думбадзе
 «Этот милый, старый дом» А. Арбузова
 «Доходное место» А. Островского

Руставский драматический театр 
 «Сирано де Бержерак» Э. Ростана 
 «Через сто лет в березовой роще» В. Коростылёва 
 «На дне» М. Горького (совм. с Д. Гачава)
 «Обвинительное заключение» Н. Думбадзе 
 «Праздник одиночества» В. Коростылёва

Московский театр «Современник» 
  — «Пятая колонна» по Э. Хемингуэю

Фильмография

Режиссёр 
 1977 — «Берега» (совм. с Г. Габескирия)
 1979 — «Земля отцов наших» (совм. с Г. Чохонелидзе)
 1980 — «Здравствуйте, все!» (совм. с А. Дарсавелидзе)
 1983 — «Клятвенная запись» (совм. с А. Дарсавелидзе)
 1985 — «В одном маленьком городе»
 1990 — «Белые флаги»
 1991 — «Премьера»
 1997 — «Ночные звонки»
 2003 — «Боже мой, за что?!»

Сценарист 
 1959 — «Случай на плотине» (совм. с Л. Хотивари)
 1985 — «В одном маленьком городе» (совм. с А. Чхаидзе)
 1990 — «Белые флаги» (совм. с Н. Думбадзе)
 1991 — «Премьера»
 1997 — «Ночные звонки»
 2003 — «Боже мой, за что?!»

Примечания

Ссылки 
 
 Григорий Давидович Лордкипанидзе // Энциклопедия кино

Персоналии:Вильнюсский русский драматический театр
Персоналии:Тбилисский театр музкомедии им. В. Абашидзе
Персоналии:Кутаисский драматический театр им. Л. Месхишвили
Персоналии:Тбилисский академический театр имени К. Марджанишвили
Персоналии:Тбилисский театр им. Грибоедова
Лауреаты Государственной премии Грузинской ССР
Выпускники режиссёрского факультета ГИТИСа
Заслуженные деятели искусств Грузинской ССР
Народные артисты Грузинской ССР
Почётные граждане Тбилиси
Похороненные в Дидубийском пантеоне